

Cinema 
 La hermana San Sulpicio – film del 1927 diretto da Florián Rey
 La hermana San Sulpicio – film del 1934 diretto da Florián Rey
 Amore di zingara (La hermana San Sulpicio) – film del 1952 diretto da Luis Lucia

Letteratura 
 Suor San Sulpizio o Gloria Bermudez (La hermana San Sulpicio) – romanzo di Armando Palacio Valdés del 1889

Televisione 
 La hermana San Sulpicio – serie televisiva argentina